Ardagh kan syfta på:

Ardagh Glass – en europeisk producent av glasförpackningar för livsmedels- och dryckesindustrin

Geografi

Armenien 

 Arsar Lerrnagagat', berg, Tavusj,

Irland 

 Ardagh (ort i Irland, Leinster), An Longfort, 
 Ardagh (ort i Irland, Munster), County Limerick, 
 Ardagh, Donegal - en ort i grevskapet Donegal, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar